

Валлісвіль-бай-Нідербіпп — громада в кантоні Берн
 Валлісвіль-бай-Ванген — громада в кантоні Берн